Брикар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брикар, Рауль (1870—1944) — французский инженер и математик.
 Брикар, Эммануэль (род. 1966) — французский шахматист, гроссмейстер (2005).